Женска фудбалска репрезентација Мађарске () је женски фудбалски тим који се састоји од најбољих фудбалерки, које су држављанке Мађарске, без обзира да ли наступају за домаће или стране фудбалске клубове. Избор најбољих фудбалерки за репрезентацију врши селектор.

Тим организује и води Мађарски фудбалски савез (МЛС).

Женска репрезентација Мађарске је до сада једном стигла на Европско првенство у фудбалу за жене, пласиравши се у четвртфинале 1991. године, али су Норвежанке отишле у следе
и круг такмичења захваљујући победи над репрезентацијом Мађарске од 4 : 1.

Екипа још није наступала на Олимпијади такође се још није пласирала на Светско првенство за жене.

Највише утакмица

Голгетери

Учешће на Светским првенствима

Наступи на Европском првенству

Олимпијске игре

Светска ранг листа ФИФА 

ФИФА ​​2003 је по први пут објавила светску ранг листу за жене, а након тога се ранг листа редовно ажурира, обично четири пута годишње.

Табела и графикон испод приказују рангирање Мађарске од јула 2003. године. У загради је резултат према датој ранг листи. Период сваког савезног селектора федерације је приказан на графикону.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Женска репрезентација labdarúgás.hu
 77 поена – Програм за женски фудбал (2013–2020)

 
М
Фудбал у Мађарској
Ф